Голямата награда на Аржентина е състезание от световния шампионат на ФИА – Формула 1, което се провежда на пистата Хуан и Оскар Галвес, Буенос Айрес, Аржентина. Трасето е построено през 1952 година, като първото състезание е през март същата година за купата Перон, спечелено от Хуан Мануел Фанджо. През 1953 г. пистата е домакин на първото Гран При от Формула 1, провеждащо се извън Европа. През 1961 г. Голямата награда на Аржентина изчезва от календара поради политически проблеми. През 1971 г. в нешампионатно състезание победител е новозенландеца Крис Еймън. През 1972 г. Голямата награда на Аржентина се завръща в календара на Формула 1. Отново поради политически проблеми състезанието е отменено от 1982 г.

През 1991 г. е обявено че пистата Оскар Алфредо Галвес ще бъде модифицирана и ще бъде готова за домакинство през 1994 г. Завръщането на Голямата награда на Аржентина е през 1995 г., като последното Гран При там се провежда през 1998 г., спечелено от Михаел Шумахер.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите